Bermúdez pode ser:
 Bermúdez, município da Venezuela
 Capitán Bermúdez, município argentino de Santa Fé
 Estádio Jesús Bermúdez, na Bolívia
 Puerto Bermúdez (distrito), no Peru

Ver também
 Bermuda (desambiguação)

Desambiguações de topônimos